Ierse parlementsverkiezingen 1982 (februari), vonden plaats op 18 februari
 Ierse parlementsverkiezingen 1982 (november), vonden plaats op 24 november